Гран-при Абу-Даби 2018 года (полное название — Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 25 ноября 2018 года на автодроме Яс Марина в Объединённых Арабских Эмиратах. Это двадцать первый и финальный этап сезона 2018 года. Первое место занял Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes.

Использовавшиеся типы шин

Квалификация 

Стартовое поле

Гонка 

Примечания
  – Эстебан Окон получил 5-секундный штраф за то, что покинул границы трассы и получил преимущество. Фернандо Алонсо получил 3 аналогичных наказания за те же нарушения.

Позиции по итогу гонки

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Гран-при Абу-Даби